Барие може да се отнася за:

 Барие, село в Община Босилеград, Пчински окръг,
 Барие, село в Община Лесковац, Ябланишки окръг или
 Барие, село в Община Цариброд, Пиротски окръг.